Reinhard Böhler (* 1945; † 19. Januar 1995) war ein deutscher Motocross-Rennfahrer. 1980 wurde er mit Beifahrer Siegfried Müller erster Weltmeister der Seitenwagenklasse.

Leben 
Reinhard Böhler begann 1963 mit dem Motocross-Sport und war von 1971 bis 1985 in der Seitenwagen-Klasse aktiv. Er startete für den MSC Schopfheim.

Neben zahlreichen nationalen und europäischen Siegen und Meisterschaften errang er 1980 mit seinem Beifahrer Sigfried Müller den Titel in der neugeschaffenen Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

Sportliche Erfolge

Weblinks

Einzelnachweise 

Motocrossfahrer
Deutscher
Geboren 1945
Gestorben 1995
Mann